{{Televíziós műsor infobox
| eredeti cím            = Tom and Jerry in New York
| kép                    = 
| képméret               = 
| képaláírás             = 
| műfaj                  =vígjáték
| alkotó                 = Darrell Van Citters
| író                    = 
| rendező                = Darrell Van Citters
| hang                   = 
| narrátor               = 
| főcímzeneszerző        = Scott Bradley
| főcímzene              = 
| végefőcím              = 
| zeneszerző             = 
| formátum               = 
| szlogen                = 
| ország                 = 
| nyelv                  = angol
| évadok száma           = 2
| epizódok száma         = 52
| epizódlista            = 
| vezető producer        = Sam Register
| producer               = 
| forgatási helyszín     =
| operatőr               = 
| vágó                   = 
| játékidő               = 21 perc
| gyártó                 = 
| forgalmazó             = WarnerMedia Direct
| eredeti adó            =  HBO Max
| első sugárzás          = 2021. július 1.
| utolsó sugárzás        =2021. november 18. 
| magyar adó             = Boomerang
| első magyar sugárzás   = 2021. november 15.
| utolsó magyar sugárzás =2022. február 14. 
| státusz                = befejezett
| korhatár               = 
| előző                  = 
| következő              = 
| kapcsolódó műsor       = 
| kapcsolódó film        = Tom és Jerry
| honlap                 = 
| imdb id                = 
| tvcom id               = 
| porthu id              = 
}}

A Tom és Jerry New Yorkban (eredeti cím: Tom and Jerry in New York'') 2021-ben vetített amerikai 2D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Darrell Van Citters alkotott és rendezett.

Amerikában
2021. július 1-én az HBO Max, míg Magyarországon a Boomerang mutatta be 2021. november 15-én.

A 2021-es Tom és Jerry című film folytatása. És a Tom és Jerry című rajzfilmsorozat hetedik spin-offja.

Cselekmény 
Tom és Jerry új kalandokba keverednek a Royal Gate Hotelben és szerte New Yorkban.

Szereplők 

További magyar hangok: Forgács Gábor (Hotel vezető, 1. évad), Andrádi Zsanett (Galamb), Bergendi Áron (Elefánt), Papucsek Vilmos (Állatkeri biztos), Szabó Endre (Kaméleon tulaj), Nagy Sándor, Katona Zoltán (Al, a cipész), Kapácsy Miklós (Mr. Piper, az ajtóálló), Seder Gábor (Jimmy), Erdős Borcsa (Mrs. Vanámlóvé), Potocsny Andor (A könyvtáros), Karácsonyi Zoltán (Gunnar, a Svájci hotel vezető), Dózsa Zoltán (Clayton T. McTabby), Bordás János, Sörös Miklós, Várkonyi András (Hotel vezető 2. évad) Böhm Anita, Pavletits Béla, Maday Gábor, Vámos Mónika

Magyar változat: 

 Felolvasó: Kisfalusi Lehel

A szinkront a Turner Broadcasting System megbízásából a Digital Media Survices készítette.

Epizódok

Jegyzetek

További információk 
 

2021-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Az HBO Max saját gyártású műsorai
New
2021-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok